

Patronyme 

 Hermann Hänggi (1894-1978), gymnaste suisse. 
 Marcel Hänggi (1969-), journaliste et historien suisse.